Flatterband bezeichnet

 den Strömer (Modellrakete), im Raketenmodellbau als Luftbremse verwendet,
 im Pferdesport einen Vorhang aus herabhängenden Streifen, der im Scheutraining eingesetzt wird,
 umgangssprachlich ein Absperrband (Kunststoffband zum Absperren von Einsatzorten etc.)